

Geografia
Bussey – comune degli Stati Uniti in Iowa
Ghiacciaio Bussey – ghiacciaio dell'Antartide

Persone
Nate Bussey – giocatore di football americano statunitense
Tre Bussey – cestista statunitense